Perkeo ist die Bezeichnung für:

 Perkeo, eigentlich Clemens Pankert, (1702–1773/80), zunächst Hofzwerg, dann Hofmeister und Mundschenk in Heidelberg
 Gasthaus Perkeo in Heidelberg, nach dem Hofzwerg benannt
 PERKEO-Datenbank, eine Vergleichsdatenbank beim Bundeskriminalamt zur Identifikation bekannter kinderpornografischer Dateien
 Voigtländer (Unternehmen) Perkeo, ein Kameramodell der 1950er-Jahre
 Perkeo (Schiff), Viermastbark